Haworth kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Haworth (West Yorkshire) in het Verenigd Koninkrijk
Haworth (New Jersey) in de Verenigde Staten
Haworth (Oklahoma) in de Verenigde Staten

En naar de volgende personen:
Walter Haworth (1883-1950), Brits nobelprijswinnaar scheikunde
Adrian Hardy Haworth (1767–1833), bioloog.
Jill Haworth (1945-2011), Brits actrice